1960 Голяма награда на Монако е 7-о за Голямата награда на Монако и втори кръг от сезон 1960 във Формула 1, провежда се на 29 май 1960 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Монако